Patrick Fischer est un journaliste, né en 1958;
 Patrick Fischer est un mathématicien et informaticien théoricien, (3 décembre 1935 – 26 août 2011) ;
 Patrick Fischer est un joueur et entraîneur de hockey sur glace, né en 1975;
 Patrick Fischer est un joueur de hockey sur glace, né en 1978.